Сан-Рафаэль-дель-Рио (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго. Занимает площадь 21,1 км². Население — 550 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 Ajuntament de Sant Rafel del Riu
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca
 Portal de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat

Муниципалитеты Кастельона